Par voltage on peut faire allusion à :
 un anglicisme désignant la tension électrique ;
 Voltage, une station de radio parisienne ;
 Voltage, un film de science-fiction sorti en 2011.